Figlio di Antioco VII Sidete e di Cleopatra Tea, dopo la morte del padre in Partia e dopo il ritorno al potere dello zio Demetrio II Nicatore (129 a.C.), la madre lo inviò a Cizico, sul Bosforo, città da cui prese l'appellativo di Cizico. Ritornò in Siria nel 116 a.C. per rivendicare il trono seleucide contro il cugino Antioco VIII Gripo, con il quale si spartì la Siria. Fu ucciso in battaglia dal figlio di Gripo Seleuco VI Epifane nel 96 a.C.

Altri progetti 

Antioco, 09